Al Wafrah (arabiska: اَلْوَفْرَة) är en ort i Kuwait.   Den ligger i provinsen Muḩāfaz̧at al Aḩmadī, i den södra delen av landet,  km söder om huvudstaden Kuwait Stad. Al Wafrah ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Al Wafrah är platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km väster om Al Wafrah. Runt Al Wafrah är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Trakten runt Al Wafrah är ofruktbar med lite eller ingen växtlighet. 

I trakten råder ett hett ökenklimat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Muḩāfaz̧at al Aḩmadī